Керчик (Мо́крый Керчик) — река в Ростовской области России, правый и второй по величине (после Тузлова) приток Аксая (рукав Дона). Длина 64 км, площадь водосборного бассейна 652 км².

Река имеет характер большой степной балки с ничтожным течением воды и небольшими отдельными расширениями плёсов. Керчик несёт большое количество взвешенного материала. Выносы наносов Керчика сильно заиляют верхнюю часть Аксая и увеличивают её извилистость.

Течение 

Река берёт начало на южном склоне Донецкого кряжа, к югу от станции Керчик. Высота истока — 180 м над уровнем моря. Вначале течёт на юг. Ниже хутора Керчик-Савров поворачивает на юго-запад. Напротив посёлка Атлантово принимает правый приток — реку Бургусту. Близ посёлка Мокрый Керчик принимает сначала левый приток — Мокрый Лог, а затем правый и крупнейший приток — Сухой Керчик. Ниже Мокрого Керчика поворачивает на юг. Ниже хутора Николаевка принимает левый приток — балку Озерки. Ниже посёлка Керчикского принимает левый приток — балку Первый Лог. Впадает в реку Аксай (рукав) в 77 км от её устья, и в 1,8 км от отделения рукава от Дона, в 5,8 км к западо-юго-западу от станицы Мелиховской.

Река протекает по территории Октябрьского и Усть-Донецкого районов Ростовской области.

Притоки 
 балка Первый Лог (лв)
 балка Озерки (лв)
 36 км: Мокрый Лог (лв)
 36,1 км: Сухой Керчик (пр)
 52 км: Бургуста (пр)

Населённые пункты 
 х. Керчик-Савров
 пос. Атлантово
 пос. Мокрый Керчик
 х. Николаевка
 пос. Нижнедонской
 х. Исаевский
 пос. Керчикский

Название 

От реки получили названия следующие объекты: станция (НП) Керчик, посёлок Керчикский, Керчикское сельское поселение, хутор Керчик-Савров (первая часть названия), посёлок Мокрый Керчик.

См. также 
 Реки Ростовской области

Топографические карты

Примечания 

Притоки Аксая
Реки Октябрьского района Ростовской области
Реки Усть-Донецкого района